AWK har flere betydninger:

 AWK (programmeringssprog)
 The National Rail kode for Adwick railway station, Storbritannien
 IATA koden for Wake Island Airfield